Schotel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Christiaan Schotel (1787–1838), niederländischer Marinemaler, Radierer und Lithograf
 Petrus Johannes Schotel (1808–1865), niederländischer Marinemaler

Siehe auch:
 Schottel